Plac Thomasa Woodrowa Wilsona est une place située dans l'arrondissement de Żoliborz à Varsovie.

Références

Liens externes 

Wilsona